Sinfonia n.º 6 é o nome que geralmente se dá à sexta sinfonia de um compositor.

As seguintes obras receberam de seu autor o título de número seis:

 Arnold Bax - Sinfonia n.º 6
 Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.º 6, Pastoral
 Havergal Brian - Sinfonia n.º 6, Sinfonia Tragica
 Anton Bruckner - Sinfonia n.º 6
 Mozart Camargo Guarnieri - Sinfonia n.º 6
 David Diamond - Sinfonia n.º 6
 Antonín Dvořák - Sinfonia n.º 6
 Philip Glass - Sinfonia n.º 6, Ode Plutoniana
 Joseph Haydn - Sinfonia n.º 6, Le Matin
 Alan Hovhaness - Sinfonia n.º 6, Portão Celestial
 Gustav Mahler - Sinfonia n.º 6, Trágica
 Bohuslav Martinů - Sinfonia n.º 6
 Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia n.º 6
 Nikolai Myaskovsky - Sinfonia n.º 6
 Carl Nielsen - Sinfonia n.º 6, Sinfonia semplice
 Krzysztof Penderecki - Sinfonia n.º 6
 Sergei Prokofiev - Sinfonia n.º 6
 Anton Rubinstein - Sinfonia n.º 6
 Franz Schubert - Sinfonia n.º 6, Pequena em Dó maior
 Dmitri Shostakovich - Sinfonia n.º 6
 Jean Sibelius - Sinfonia n.º 6
 Louis Spohr - Sinfonia n.º 6, Histórica
 Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Sinfonia n.º 6, Patética
 Ralph Vaughan Williams - Sinfonia n.º 6
 Heitor Villa-Lobos - Sinfonia n.º 6, Montanhas do Brasil

Desambiguação
Sinfonias